RTL Kettő magyar tévécsatorna
 RTL2 francia rádiócsatorna
 RTL 2 horvát tévécsatorna
 RTL Zwei német tévécsatorna